Эскадренный миноносец «Лэнсдоу» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Federal Shipbuilding, Kearny, Кирни 31 июля 1941 года. Спущен 20 февраля 1942 года, вступил в строй 29 апреля 1942 года.

Выведен в резерв 2 мая 1946 года.

Из ВМС США исключён 15 августа 1949 года.

10 июня 1949 года передан Турции, где 7 августа 1949 года введен как эсминец (Muhrip) G.3 (позже D 22, D 344, D 348) «Gaziantep». Исключен в 1975 году и разобран на слом.

Награды 
«Lansdowne» получил 12 звёзд за службу за действия во Второй мировой войне.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»